Granzin ist 
 der Name von Ortschaften in Mecklenburg-Vorpommern:
 Granzin, Ort und Gemeinde bei Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
 Granzin (Hagenow), Ortsteil der Stadt Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Granzin (Greven), Ortsteil der Gemeinde Greven im Landkreis Ludwigslust-Parchim 
 Granzin (Stolpe), Ortsteil der Gemeinde Stolpe im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Granzin (Kratzeburg), Ortsteil der Gemeinde Kratzeburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

 der deutsche Name von Ortschaften in Polen:
 Grąsino in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Granzin, Kreis Stolp)
 Gręzino in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Granzin, Kreis Belgard)

Granzin ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Granzin (1905–nach 1988), deutscher Archivar und Historiker
 Max Granzin (1873–1940), deutscher Kommunalpolitiker